Los términos ros o Ros pueden referirse a:

Indumentaria militar 
 Ros, gorro militar español.

Topónimos

En España 
 Ros (Valle de Santibáñez), provincia de Burgos.
 Mont-ros, provincia de Lérida.
 Estación de Can Ros, del metro del Bajo Llobregat.

En Ucrania 
 Río Ros',  afluente del río Dniéper.

Apellido

Personajes hasta mediados del siglo XX 
 Felip Ros, platero español del siglo XVII.
 Baltazar García Ros, gobernador del Paraguay y
 Samuel Ros, escritor español.
 Joaquim Ros i Bofarull, escultor español.

Personajes desde mediados del siglo XX 
 Antoni Ros-Marbà, músico español.
 Enrique Seoane Ros, arquitecto peruano.
 Andrés Hernández Ros, político español.
 Fernando Matéu de Ros, político español.
 Àngel Ros, político español.
 Antonio Tarragó Ros, músico argentino.
 Tarragó Ros, El Rey del Chamamé, músico argentino.
 Edmundo Ros, músico de Trinidad y Tobago.
 José Martínez Ros, escritor español.
 Ricardo Ros Marín, periodista español.
 Bartolomé Ros, fotógrafo español.
 Andrea Ros, actriz española.
 Ramón Ros, futbolista español.
 Álvaro Rodríguez Ros, Alvarito, futbolista español.
 Gianni da Ros, ciclista italiano.

Nombre 
 Ros Serey Sothear, cantante camboyana.
 Ros Myers, personaje de ficción.

Ciencia y Tecnología 
 ROS (Sistema Operativo Robótico), una plataforma de código abierto desarrollada por Willow Garage y el laboratorio de IA de Stanford.

Transportes 
 Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas de la ciudad de Rosario (Argentina). Código IATA ROS.

Otros usos 
 Ros tower, hotel de la ciudad de Rosario (Argentina).
 Ros Casares Valencia, club de baloncesto español.
 Sigur Rós, grupo musical islandés.
 Roš, la vigésima letra del alfabeto fenicio.
 Especies reactivas del oxígeno (reactive oxygen species en inglés).

Véase también 
 Ross